Алекса́ндр Анато́льевич Ма́лин (, Тамбов, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, тренер.

Карьера

Игровая 
В 1990 году попал в основную команду тамбовского «Спартака», который тогда выступал во Второй низшей лиге чемпионата СССР. За который с 1990 по 1999 с небольшим перерывом, когда он был в аренде в «Обнинске», провёл 225 матчей и забил 32 мяча. В январе 1999 года находился на просмотре в московском «Спартаке», был заявлен за клуб на кубке Содружества, однако контракт с ним не был подписан. Далее играл в «Металлурге» из Липецка, в «Волгаре-Газпроме» и ставропольском «Динамо». С 2004 года по 2007 год выступал за брянское «Динамо», в 2006 году вместе с клубом дошёл до полуфинала Кубка России. В 2009 году после 10-летнего перерыва вернулся в родной клуб и был признан лучшим футболистом 2009 года.

Тренерская 
С 2013 года входил в тренерский штаб «Тамбова». В 2016 году возглавил команду.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Sportbox.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Обнинск»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Тренеры ФК «Тамбов»